Katinka oder Kathinka ist ein europäischer, weiblicher Vorname.

Herkunft, Bedeutung und Verbreitung 
Entstanden ist der Name als Koseform zu Katharina (zur Bedeutung und zu weiteren Varianten siehe dort). Gelegentlich wurde der Name auch mit dem Anfangsbuchstaben C geschrieben.

Namensträgerinnen 

 Kathinka Agerskov (1859–1890), dänische Malerin
 Katinka Auberger (* 1973), niederländische Schauspielerin
 Katinka Bock (* 1976), deutsche Künstlerin
 Cathinka Buchwieser (1789–1828), deutsch-österreichische Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin
 Katinka Buddenkotte (* 1976), deutsche Autorin und Kabarettistin
 Kathinka Dittrich van Weringh (* 1941), deutsche Kulturpolitikerin
 Kathinka von Deichmann (* 1994), liechtensteinische Tennisspielerin
 Kathinka Engel (* 1986), deutsche Autorin und Lektorin
 Katinka Feistl (* 1972), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Kathinka Goethe (1802), Tochter Goethes
 Cathinka Guldberg (1840–1919), norwegische Diakonisse
 Katinka Haltvik (* 1991), norwegische Handballspielerin
 Kathinka Heinefetter (1819–1858), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Katinka Hoffmann (1938–2021), deutsche Schauspielerin und Theaterbetreiberin
 Katinka Hosszú (* 1989), ungarische Schwimmerin
 Kathinka von Kardorff-Oheimb (1879–1962, eigentlich „Katharina“), deutsche Politikerin (DVP), Unternehmerin und Salondame
 Kathinka Kainz (1767–1836), deutsche Sängerin
 Kathinka Kampmann (1908–1997, eigentlich „Käthe“), deutsche Malerin

 Katinka Niederstrasser (* 1939), deutsche Grafikerin, Zeichnerin und Fotografin
 Kathinka Pasveer (* 1959), niederländische Flötistin
 Kathinka Platzhoff (1896–1981), deutsche wohltätige Stifterin
 Kathinka Rebling (1941–2020), deutsche Violinistin und Musikwissenschaftlerin
 Katinka Simonse (* 1979), niederländische Künstlerin
 Kathinka Wantula (* 1967), deutsche Schriftstellerin
 Katinka Wiltenburg (* 1959), niederländische Leichtathletin
 Kathinka Wozichewski  (* 1971, später „Katja“), deutsche Schauspielerin
 Kathinka Zapf (1869–1944), deutsche Musiklehrerin und Sängerin
 Kathinka Zitz-Halein (1801–1877, eigentlich „Katharina“), deutsche Schriftstellerin

Als zweiter und dritter Vorname 
 Paula Kathinka Duncker (1871–1953, bekannt als Käte Duncker), deutsche Politikerin und Aktivistin
 Elisabeth Auguste Kathinka Gertrud von Schleicher (1893–1934), deutsche Kanzlergattin
 Julia Kathinka Philippi (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Charlotte Kathinka Elise Hausleiter (1883–1954), deutsche Schriftstellerin

Fiktive Namensträger sowie Namensreferenzen 
 Kathinka, Titelfigur des Romans Kathinka (1844, Louise Otto-Peters)
 Kathinka-Polka, Tanz op. 218 von Johann Strauss (1847)
 Kathinka, Mutterfigur der Oper Die verkaufte Braut (1866, Bedřich Smetana)
 Kathinka von Ladalinski, Figur im Roman Vor dem Sturm (1878, Theodor Fontane)
 Katinka, Operette von Rudolf Friml (1915)
 Katinka, Song von De Spelbrekers und Beitrag zum Eurovision Song Contest 1962
 Katinka, Film von Max von Sydow (1988) mit Tammi Øst in der Titelrolle

Weiblicher Vorname